Unter Lichtsäule versteht man:

 einen atmosphärischen Lichteffekt, Lichtsäule (Lichteffekt)
 einen Bildstock mit einem Lichtgehäuse zum Totengedenken